Giovan Battista Nani (1616-1678) – storico della Repubblica di Venezia
Giovanni Nani (1727-1804) – vescovo cattolico